Miloš Pavlović (ur. 1982) – serbski kierowca wyścigowy
 Miloš Pavlović (ur. 1983) – serbski piłkarz
 Miloš Pavlović (ur. 1964) – serbski szachista